Музо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Гранд-Эст. Департамент коммуны — Арденны. Административный центр кантона Музон. Округ коммуны — Седан. Образована 1 января 2016 года путём объединения собственно коммуны Музон (фр.) с коммуной Амблимон.

Код INSEE коммуны — 08311.

Коммуна расположена приблизительно в 220 км к северо-востоку от Парижа, в 90 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 32 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2018 год составляло 2266 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 1486 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1031 были экономически активными, 455 — неактивными (показатель активности — 69,4 %, в 1999 году было 64,9 %). Из 1031 активных работали 836 человек (462 мужчины и 374 женщины), безработных было 195 (103 мужчины и 92 женщины). Среди 455 неактивных 114 человек были учениками или студентами, 137 — пенсионерами, 204 были неактивными по другим причинам.

Награды 
 Военный крест (1914—1918). Указ от 12 августа 1920 года.

Достопримечательности 
 . Исторический памятник с 1840 года.
  (XVI—XVII века). Исторический памятник с 1987 года.
 Оборонительные укрепления (XV—XVII века). Исторический памятник с 1926 и 2000 года.
  (единственный в Европе).
 Четыре «испанских дома» (XV—XVI века). Исторический памятник с 1942 года.
 Руины древне-римского храма. Исторический памятник с 1980 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Арденны